«Ро́дина» — стадион в городе Кирове, Россия. Домашняя арена хоккейного клуба «Родина».

История 
 Стадион был построен в 1936 году, силами рабочих завода КУТШО (ныне — ЭМСЗ «Лепсе»).
 В 2005 году на стадионе прошла реконструкция: было установлено оборудование для искусственного льда, а также уложен искусственный футбольный газон.
 В 2008 году «Родина» принимала чемпионат мира по хоккею с мячом среди юношей не старше 15 лет.
 В 2010 году на стадионе проходил XIX турнир на призы Правительства России.

Характеристики 
 размеры поля: 105 x 65 м
 освещенность: 1200 люкс
 вместимость: 7 500

Примечания 

Здания и сооружения Кирова
Стадионы для хоккея с мячом в России
Спорт в Кирове
Здания и сооружения, построенные в 1936 году в России